Игуалада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 8,12 км². Население — 39 149 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Первое упоминание о городе относится к 1003.

Город знаменит ежегодным фестивалем воздушных шаров — самым крупным в Испании. Он проводится в центральном парке и сопровождается музыкальными концертами, ярмаркой и выставками.

Известные жители и уроженцы 

 Дэвид Фернандес Ортис — испанский комик
 Жорди Сава́ль-и-Бернадет — испанский (каталонский) гамбист
 Гаспар Кампс-и-Жуньент- испанский и каталонский художник, иллюстратор, мастер художественного плаката.
Илиас Ахомач(род.16.04.2004)-футболист испанской Барселоны, марокканского происхождения

См. также 
 Музей погонщиков животных

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento
 Web oficial del departament de joventut d' Igualada
 Web del comercio de Igualada
 Web de Radio Igualada
 Web del Igualada Hoquei Club
 Web de la Associació d’Agermanament Igualada — Nueva Esperanza (El Salvador)

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны